Шёлковый путь 2013 — международный ралли-рейд по территории России. Старт в Москве, финиш в Астрахани. Проходил в 7 этапов. Пятый рейд гонок «Шёлковый путь».

Маршрут 
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          37.6171875,
          55.754940702479
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          41.42395019531249,
          52.7196583572198
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          44.5166015625,
          48.719961222646
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          48.021240234375,
          46.36588370485
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          44.247436523438,
          46.305201055812
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [
            37.6226806640625,
            55.751849391735284
          ],
          [
            41.41845703125,
            52.70967533219885
          ],
          [
            44.48364257812499,
            48.68370757165364
          ],
          [
            45.54931640625,
            51.172455303299
          ],
          [
            44.72534179687499,
            51.65211086156918
          ],
          [
            43.802490234375,
            51.144894309328016
          ],
          [
            44.49462890625,
            48.66194284607006
          ],
          [
            48.01025390625,
            46.33555079758302
          ],
          [
            48.05419921875,
            47.204642388767
          ],
          [
            47.6861572265625,
            47.338822694822
          ],
          [
            47.427978515625,
            47.11499982620772
          ],
          [
            47.9718017578125,
            46.32417161725691
          ],
          [
            45.19775390625,
            47.174778339299
          ],
          [
            44.263916015625,
            47.07760411716
          ],
          [
            44.208984375,
            46.369674134624
          ],
          [
            45.54931640625,
            45.96642454131
          ],
          [
            48.01025390625,
            46.30140615437332
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
4, 5 июля – административные и технические проверки (Лужники)

5 июля – торжественный старт на Красной Площади

6 июля – Москва-Тамбов

7 июля – Этап 1: Тамбов-Волгоград

8 июля – Этап 2: Волгоград – Волгоград

9 июля – Этап 3: Волгоград – Астрахань

10 июля – Этап 4: Астрахань – Элиста

11 июля – Этап 5: Элиста – Астрахань

12 июля – Этап 6: Астрахань-Астрахань

13 июля – Этап 7: Астрахань

Шёлковый путь (ралли)
2013 год в автоспорте
Спорт в России в 2013 году